

Живково () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.
 Живково () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.

Живково — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Живково — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства